Сборная Франции по шахматам представляет Францию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Французская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2691 (2011).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2022

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах три французских шахматиста участвовали 7 раз:
  Сезар Буттвиль (1956—1968)
  Альдо Хайк (1972, 1978—1988)
  Жоэль Лотье (1990—1998, 2004—2006)

 На командных чемпионатах Европы: Лоран Фрессине (7 раз: 1999—2011)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Командный чемпионат Европы по шахматам

  Серебряный призёр — 2001, 2013
  Бронзовый призёр — 2005

Всего: 2 медали

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам

Примечания

Ссылки 

Ш
Ф
Шахматы во Франции